Peyerimhoffina platypa är en insektsart som först beskrevs av X.-k. Yang och C.-k. Yang 1991.  Peyerimhoffina platypa ingår i släktet Peyerimhoffina och familjen guldögonsländor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Guldögonsländor
platypa